BMFD steht für:
 Bundesverband der Militärischen Flugsicherung Deutschlands, ehemaliger Berufsverband der militärischen Flugsicherung, Flugberatung und Flugsicherungstechnik, im Forum der Militärischen Luftfahrt aufgegangen
 Byzantine Monastic Foundation Documents der Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Abkürzung